Jardim das Rosas é um bairro localizado na Zona Leste da cidade de São Paulo, situado no distrito de Aricanduva. É administrado pela Subprefeitura de Aricanduva.

Ver também 
 Arquidiocese de São Paulo

Ligações externas 
 Prefeitura Regional de Aricanduva/Vila Formosa/Carrão

Jardim Rosas